Madison Brengle era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta nel secondo turno da Sofia Kenin.

In finale Caty McNally ha sconfitto Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (primo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)
  Zhu Lin (secondo turno)
  Yuan Yue (ritirata)

  Camila Osorio (quarti di finale) 
  Varvara Gračëva (primo turno) 
  Caty McNally (Campionessa) 
  Moyuka Uchijima (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (primo turno)
  Madison Brengle (secondo turno)
  Sofia Kenin (quarti di finale)

  Maria Mateas (primo turno) 
  Peyton Stearns (semifinale) 
  Zhang Shuai (primo turno)

Qualificate 

  Kayla Day (primo turno)
  Elvina Kalieva (primo turno)

 
  Robin Montgomery (primo turno) 
  Katherine Sebov (quarti di finale)

Lucky loser 

  Sophie Chang (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dow Tennis Classic 2022